Schaden steht für:

 Schaden, Nachteil durch Minderung oder Verlust an materiellen oder immateriellen Gütern
 Hoher Schaden, Anhöhe im Rheinland
 Schaden (Marktschellenberg), Ortsteil von Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land
 Schaden, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945 Stare Sady (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schaden (Ukraine) (ukrainisch Жадень), Dorf in der Westukraine
 Schaden (Zeitschrift), Samisdat-Kunstzeitschrift in der DDR von 1984 bis 1987

Schaden ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Schaden (1791–1840), deutscher Schriftsteller
 Egon Schaden (1913–1991), brasilianischer Ethnologe deutscher Herkunft
 Francisco Schaden (1891–1957), brasilianischer Ethnologe deutscher Herkunft
 Heinz Schaden (* 1954) österreichischer Politiker
 Johann Matthias Schaden (1731–1797), ungarisch-russischer Philosoph und Hochschullehrer
 Karl Schaden (1843–1914), Architekt
 Mario Schaden (* 1972), österreichischer Eishockeyspieler
 Otto Schaden (1937–2015), US-amerikanischer Ägyptologe
 Rainer Schaden (* 1947), österreichischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Schade